

Rusland 
 Vodjanoje (Belgorod) - choetor in de Russische oblast Belgorod
 Vodjanoje (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Vodjanoje (Omsk) - dorp in de Russische oblast Omsk
 Vodjanoje (Voronezj) - choetor in de Russische oblast Voronezj

Oekraïne 
 Vodjane (Mykolajiv) - dorp in de Oekraïense oblast Mykolajiv
 Vodjane (Odessa) - dorp in de Oekraïense oblast Odessa
 Vodjane (Poltava) - dorp in de Oekraïense oblast Poltava
 Vodjane (Tsjerkasy) - dorp in de Oekraïense oblast Tsjerkasy